Kovachevtsi kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Kovatjevtsi, kommun, Pernik, 
 Kovatjevtsi (ort), Pernik, Obsjtina Kovatjevtsi, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar